

Patronyme

 Georg Viktor (1953-), sculpteur allemand ;
 Ivo Viktor, (1942- ), footballeur tchécoslovaque ;
 Knud Viktor, (1924-2013), artiste plasticien sonore, vidéaste.

Pseudonyme
 Viktor (1980- ) est le nom de catcheur d'Eric Thompson.

Cinéma 
 Viktor, film franco-russe réalisé par Philippe Martinez, sorti en 2014.

Jeu vidéo 
 Viktor, personnage du jeu vidéo League of Legends.
Homonymie
Homonymie de patronyme